En singularitet dækker over flere begreber:

 En matematisk singularitet – et punkt hvori en matematisk funktion går mod uendeligt, eller på andre måder opfører sig "grimt".
 En gravitationel singularitet – et punkt hvori en masse går mod uendeligt. Dette forårsager en uendelig krumning af rumtiden. Herunder sorte og/eller hvide huller.
 En teknologisk singularitet – et teoretisk punkt i en civilisations udvikling, hvor dens teknologiske udvikling accelererer mod uendeligt. Det menes at forekomme, hvis kunstig intelligens (A.I.) når et vist niveau.
 Singularity – et operativsystem-forskningsprojekt af Microsoft.